Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Bob Lutz e Stan Smith 1-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Bob Lutz /  Stan Smith (finale)
 Brian Gottfried /  Ilie Năstase (campioni)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (semifinali)
 Pat Du Pré /  Dick Stockton (secondo turno)

 Victor Amaya /  Hank Pfister (semifinali)
 Assente
 John Alexander /  Butch Walts (quarti di finale)
 John Sadri /  Tim Wilkison (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1979